Джон Маршал () или Джон Маршалл ():

Дворяне, политики и военные и церковные деятели 
 Представители англо-нормандского рода Маршалов
 Джон Фиц-Гилберт Маршал (около 1105 — до ноября 1165) — мелкий англонормандский рыцарь, главный маршал английского королевского двора, основатель рода Маршалов.
 Джон II Маршал (ок. 1144/1145 — март 1194) — маршал королевского двора, сенешаль принца Джона, графа Мортона (будущего короля Иоанна Безземельного).
 Джон III Маршал (умер в 1235) — английский аристократ, феодальный барон Хингхэма (Хокеринга), маршал Ирландии.
 Джон IV Маршал (умер в 1242), маршал Ирландии, граф Уорик (по праву жены) в 1242.
 Джон V Маршал (около 1255/1256 — 4 декабря 1282), феодальный барон Хингхэма (Хокеринга) с 1267, маршал Ирландии.
 Джон (VI) Маршал (1 августа 1292 — 12 августа 1316), 2-й барон Маршал и маршал Ирландии с 1314.

 Другие
  (умер в 1496) — епископ Лландаффа в Уэльсе.
 Джон Маршалл (1748—1819) — английский капитан, в честь которого названы Маршалловы Острова.
 Джон Маршалл (1755—1835) — председатель Верховного Суда США в 1801—1835 годах, один из родоначальников американской правовой системы.
 Джон Маршалл (?—1862) — американский военный, командир 4-го Техасского полка.
 Джон Маршалл (1876—1958) — английский археолог.
 Джон Маршалл (1932—2005) — американский режиссёр и антрополог.
  (род. 1941) — британский музыкант.